Haven kan henvise til flere artikler:

 Haven (album) – et album udgivet af Dark Tranquillity i 2000.
 Haven (by) – en bebyggelse i Søby Sogn på Ærø.
 Haven (film)'' – en film fra 2004 med Bill Paxton i hovedrollen.
 Havens Mark – herregård i Hørby Sogn i Nordjylland.
 Haven (blad) – medlemsblad for Det Danske Haveselskab.